Raade steht für:

 Raade (Dänemark), eine Ortschaft im südlichen Dänemark

Raade ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Raade (* 1944), norwegischer Geologe

Siehe auch:
 Rade
 Rahde
 Rhade (Begriffsklärung)